Gmina Brzeziny bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Brzeziny (Powiat Kaliski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Brzeziny, eine ehemalige Gemeinde in der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Puchaczów#Geschichte
 Gmina Brzeziny, eine ehemalige Gemeinde in der Woiwodschaft Stettin mit Sitz in Tetyń, damals Brzeziny (dt. Beyersdorf)